Пиједра де Агва има више значења:

 Пиједра де Агва (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра де Агва (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику